Miejscowości w USA:
 Winton – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Merced
 Winton – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie St. Louis
 Winton – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hertford
Gminy w USA:
 Winton (ang. Winton Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Hertford
Miejscowość w Australii:
 Winton – miejscowość w australijskim stanie Queensland
W Wielkiej Brytanii:
 Winton – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester (Anglia)
 Winton – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Winton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)